Лара́ш (также Эль-Ара́иш; ) — портовый город в Марокко.

География 

Лараш расположен на крайнем северо-западе Марокко, на побережье Атлантического океана, на левом берегу реки Лукос. Административно он входит в область Танжер-Тетуан и является центром одноимённой провинции. Численность его населения в 2012 году составила 121.257 человек. Важный океанский порт, через который идёт торговля с приграничной Испанией. Рядом с Ларашем проходит , соединяющая Рабат и порт .

История 
В 4 километрах к северо-востоку от Лараша в древности находилось финикийское (а затем — карфагенское и римское) поселение Ликсус. В I веке н. э. эта территория вошла в состав Римской республики. Нынешний Лараш был основан в VII веке пришедшими из Аравии мусульманскими завоевателями.

В 1471 году город подвергся нападению португальцев, после чего в XVI веке марокканский султан Мохаммед аш-Шейх строит здесь мощную крепость, а также реконструирует местную гавань, ставшую к концу XV века крупнейшим марокканским портом. В 1491 в городе при Моула-эн-Насере строится касба, превратившаяся со временем в опорный пункт берберских пиратов. 

В 1610 году султан Мохаммед эш-Шейх аль-Мамун  Фелипе III в обмен на помощь Испанской монархии против своего брата Мулая Зидана Абу Маали. В 1689 году султан Моула-Исмаил развязавший военные действия против Испании, сумел осадить город, а затем ценой потерь около 10.000 своих солдат и около 400 испанцев, .

В 1765 году против ларашских пиратов Францией была предпринята морская Ларашская экспедиция, окончившаяся неудачей. В 1829 году после захвата австрийского торговой бригантины "Велоче" город бомбардировали австрийские военные корабли, корветы "Каролина", "Адрия", бриг "Венето" и шхуна "Энрикетта". В 1909 году город был занят Испанией и находился в составе Испанского Марокко вплоть до 1957 года, когда Марокко получило независимость.

В Лараше, делящемся на старый, мусульманский, и новый, «колониальный» город, сохранились памятники исламской и андалузской архитектуры.

Примечания

Литература 
 

Города Марокко
Порты Марокко